David Lazzaroni (ur. 4 lutego 1985 w Échirolles) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu US Autrans. Zaczął skakać jako dziesięciolatek (oddał wtedy skok w Hinterzarten). Jego najdłuższy skok wynosi 212,5 m i został oddany na skoczni w Planicy 13 marca 2008. W maju 2010 postanowił zakończyć sportową karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Lazzaroniego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2005  Oberstdorf – 27. miejsce (K-90), 41. miejsce (K-120)
 2007  Sapporo – 28. miejsce (K-120), 33. miejsce (K-90)
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90), 48. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2009  Liberec – 8. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – 29. miejsce
 2008  Oberstdorf – 29. miejsce
 Drużynowo
 2008  Oberstdorf – 8. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 22. miejsce
 2003  Sollefteå – 20. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 5. miejsce
 2003  Sollefteå – 12. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 56.
 sezon 2006/2007: 44.
 sezon 2007/2008: 23.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004/2005 – 41.
 2005/2006 – 46.
 2006/2007 – 40.
 2007/2008 – 33.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 52.
 2006 – 69.
 2007 – 33.
 2008 – 27.
 2010 – 56

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 36.
 2007 – 32.
 2008 – 32.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 13.
 2007 – 18.
 2008 – 17.
 2009 – 66.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 221.
 sezon 2002/2003: 158.
 sezon 2003/2004: 102.
 sezon 2004/2005: 50.
 sezon 2005/2006: 43.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 56.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia skoczka na fis-ski.com
 Dane skoczka w serwisie skijumping.pl

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Échirolles